Oidipusz király
 Oidipusz király, Szophoklész ókori athéni drámaíró tragédiája
 Oidipusz király, 1967-es olasz-marokkói film, Pier Paolo Pasolini rendezésében
 Oidipusz király, 1968-as brit film, Philip Saville rendezésében
 Oidipusz király, George Enescu 1936-ban bemutatott operája

Oedipus rex
 Oedipus rex, opera oratórium Szophoklész tragédiája alapján (Igor Stravinsky,	Jean Cocteau)